Cruchaga ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Cruchaga Santa María (1893–1964), chilenischer Dichter
 César Cruchaga Lasa (1974), spanischer Fußballspieler
 Carlos González Cruchaga (1921–2008), Bischof von Talca, Chile